Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Victor Amaya 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (semifinali)
 Gene Mayer (campione)
 Victor Amaya (finale)
 Christopher Mottram (semifinali)

 Gianni Ocleppo (quarti di finale)
 Peter Feigl (primo turno)
 Nick Saviano (quarti di finale)
 Christophe Roger Vasselin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1980